Реган (базилик) — одна из древнейших пряностей национальных кухонь Закавказья и Средней Азии.

Фамилия 
 Реган, Эмили (род. 1988) — американская спортсменка (гребля), чемпионка летних Олимпийских игр 2016 года, трёхкратная чемпионка мира.
 Реган, Эрик (род. 1988) — канадский и южнокорейский профессиональный хоккеист.